Il nome Indios de Mayagüez si riferisce a diverse squadre sportive Portoricane:

Indios de Mayagüez, squadra di baseball
Indios de Mayagüez, squadra di pallacanestro
Indios de Mayagüez, squadra di pallavolo